Le jeudi  est le 166 jour de l'année 1832.

Naissances 
 Nikolaus Otto (mort le ), inventeur industriel allemand

Décès 
 Marie-Louise Plante (née le ), centenaire québécoise
 Bernard Louis Cattaneo (né le ), général français de la révolution et de l’Empire

Autres événements 
 Conquête de Damas dans le cadre de la Première Guerre égypto-ottomane

Voir aussi 
 14 juin et juin 1832